Laugallen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Litauen bzw. Russland liegen:
 Laugallen, Kreis Memel, seit 1945: Laugaliai, Dorf in der Rajongemeinde Klaipėda, Litauen
 Laugallen, historischer Name des Dorfes Panzerlauken (1938 bis 1946 Panzerfelde), Kreis Labiau, seit 1946: Oktjabrskoje (Kaliningrad, Polessk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad, Russland